Капитолина:

 Капитолина — женское имя от латинского Капитолий (название холма в Риме). Производные имени: Капитолинка, Капитошка, Капа, Капка, Капуля, Капуша, Кана, Толя, Тоня, Лина, Лита. Именины: 9 ноября.
 Мученица Капитолина — после страшных пыток за преданность вере Христовой обезглавлена в 304 г.(1717 лет назад).
 Капитолина Цереллия — образованная римлянка, имевшая основательные познания в философии и других науках, была дружна с Цицероном и имела на него некоторое влияние.
 Капитолина Маковская — белорусская современница нашего времени, личность которой была зарегистрирована в 24 г.(1997 лет назад).
 Элия Капитолина — римская колония, построенная в 135 году на месте разрушенного Иерусалима после второго еврейского восстания.

См. также 
 Капитолин
 Квинкции Капитолины

Примечания 

Русские женские имена